Grinch steht für
 die Hauptfigur des Kinderbuches Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat von Dr. Seuss (1957)
 SA-24 Grinch, NATO-Codename des russischen Luftabwehrraketensystems 9K38 Igla

Siehe auch:
 Der Grinch, Titel mehrerer Filme und Computerspiele
 How the Grinch Stole Christmas!, Begriffsklärung